Ша́хматная страте́гия — принципы и способы шахматной партии, охватывающие подготовку и осуществление систематического, последовательного развивающегося воздействия на позицию соперника.

Как совокупность общих принципов разыгрывания шахматных партий стратегия существует с момента возникновения самой игры. Вместе с тем, начиная с Филидора, складывается стратегия, основывающаяся на создании сначала пешечной, а затем общефигурной структуры шахматных позиций; высшей ступенью этой стратегии явилось позиционное учение Стейница.

Элементы шахматной стратегии
Элементами стратегии шахматной борьбы являются: 
 оптимальная для данной ситуации расстановка фигур, 
 концентрация их на важном участке борьбы и обеспечение взаимодействия между ними, 
 создание максимальных трудностей другой стороне в выполнении поставленных задач,
 овладение пространством, особенно в центре, или контроль над ним и стеснение фигур противной стороны, либо подрыв центра противника, 
 гармоничное, взаимосвязанное расположение пешек и ослабление их у другой стороны,
 создание «хороших» фигур у себя и «плохих» у соперника, 
 захват открытых или полуоткрытых линий и ключевых полей. 

Совокупность этих элементов в каждый момент партии с учётом возможных конкретных предложений даёт возможность оценить позицию, на основании чего и определяется план игры.

Взаимосвязь стратегии и тактики

Стратегия органически связана с тактикой шахматной игры, использует её приёмы для достижения стратегических целей, а также создаёт структурную основу для нанесения тактических ударов, осуществления комбинаций. 

Стратегия всегда абстрактна, тогда как тактика — конкретна. Партии, сыгранные в русле стратегических планов, относятся к позиционным; сыгранные в тактическом стиле — к комбинационным.

Литература 

 Лисицын Г. М. Стратегия и тактика шахмат. 2-е изд. Москва : Физкультура и спорт, 1958. 542 с.
 Нимцович А. Н. Моя система. М.: Физкультура и спорт, 1984. — С. 576
 
 Макс Эйве Стратегия и тактика. Курс шахматных лекций. М.: Русский шахматный дом; Ростов: «Феникс, 2002. С. 320
Леонов В.А. Классификация шахматных стратегий. НН, 2018. 
 

Шахматная стратегия